Джани Джеарони е италиански професионален покер играч, роден в Болоня, Италия.

Прави първия си пробив в покера едва през 2007 г., въпреки че се занимава професионално от 1989 г., като тогава играе на по-ниско ниво. Въпреки че Джеарони не е много известен, е популярен в покер средите със своите успехи.

Успехи 

Покер играчи
Италиански спортисти
Родени в Болоня